Новое Поле — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новое Поле — деревня в Минском районе Минской области.
 Новое Поле — посёлок в Минском районе Минской области.
 Новое Поле — упразднённая деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Новое Поле — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Новое Поле — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Новое Поле — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Новое Поле — деревня в Шенталинском районе Самарской области.
 Новое Поле — посёлок в Каменском районе Тульской области.
 Новое Поле — деревня в Сосновском районе Челябинской области.

Украина 
 Новое Поле — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Новое Поле — село в Новониколаевском районе Запорожской области.

См. также 
 Ноу Камп
 Поле